Blanfordimys afghanus és una espècie de rosegador de la família dels cricètids que es troba a l'Afganistan, el Tadjikistan, el Turkmenistan i l'Uzbekistan.

Referències

Enllaços externs 
 Baillie, J. 1996. Blanfordimys afghanus. Llista Vermella d'espècies amenaçades de la UICN (edició del 2006). Consulta: 7 d'abril 2008.

Arvicolinis